Bidad (, „Ungemach“) steht für:
 Bīdād, eine Melodie im Dastgah Homāyūn der persischen Kunstmusik
 Bidad (Album), 1985 erschienenes Album mit Werken von Parviz Meshkatian und Mohammad Reza Shajarian